Ranking FIVB  – ranking sporządzany przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB), w celu zestawienia wszystkich krajowych reprezentacji siatkarskich na świecie i porównania ich aktualnej wartości sportowej. Obejmuje on w sumie 4 odrębne zestawienia, osobne dla reprezentacji seniorskich i juniorskich zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Ranking seniorów

Mężczyźni

Kobiety

Juniorzy 
Ranking uwzględnia  występy i osiągnięcia podczas:
 mistrzostw świata juniorów,
 mistrzostw kontynentalnych.

Punktacja Punktów Punktowanych Punktów na Mistrzostwach, igrzyskach, Pucharze Świata i Grand Prix 
Do każdej z imprez przypisana została tabela punktowa za poszczególne miejsca uzyskane po zakończeniu danego turnieju. Punkty po każdej z imprez są sumowane, dając łączny wynik punktowy, decydujący o poszczególnych miejscach w rankingu. W kolejnych latach, następujących po roku przeprowadzenia danej imprezy – rozgrywanej co 2 lub 4 lata – punkty uzyskane po jej zakończeniu są proporcjonalnie zmniejszane (o 50 lub 25 punktów procentowych), zaś w przypadku imprez organizowanych corocznie – całkowicie anulowane.

Miejsce w rankingu FIVB ma wpływ na rozstawienie danej drużyny reprezentacyjnej w poszczególnych oficjalnych turniejach międzynarodowych (docelowych, bądź kwalifikacyjnych do docelowych), a także otrzymywaniu do nich tzw. "dzikich kart". Może mieć również wpływ na zaproszenie do udziału w turniejach nieoficjalnych (towarzyskich).

Liczba punktów do zdobycia w turniejach

Turnieje główne

Kwalifikacje do turniejów głównych

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Rankingi FIVB

Piłka siatkowa